João Marcos, właśc. João Marcos Bueno da Silva (1953–2020) – brazylijski piłkarz
 João Marcos, właśc. João Marcos Alves Ferreira (ur. 1981) – brazylijski piłkarz
 Zâmbia, właśc. João Marcos Ferreira Andrade (ur. 1985) – brazylijski piłkarz
 João Marcos, właśc. João Marcos Quintanilha Pires Fernandes (ur. 1991) – brazylijski piłkarz
 João Marcos, właśc. João Marcos Lima Candido (ur. 2000) – brazylijski piłkarz